

Трудівська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Трудівська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Кілійський район